Abdoulie Bojang ist der Name folgender Personen:

* Abdoulie Bojang (Politiker) (* 1960), gambischer Politiker
 Abdoulie Bojang (Fußballspieler) (* 1978), gambischer Fußballspieler